Люка Ойен (; родился 14 марта 2003) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Генк».

Клубная карьера 
Уроженец Ноттингема, Англия, Люка в раннем возрасте переехал с родителями в Бельгию, где стал воспитанником футбольной академии «Генка». 9 августа 2020 года дебютировал в основном составе «Генка», выйдя на замену в матче высшего дивизиона бельгийского чемпионата против «Зюлте Варегем». 20 сентября 2020 года впервые вышел в стартовом составе «Генка» в матче против «Мехелена».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Бельгии до 15, до 16, до 17 и до 19 лет.

Личная жизнь 
Люка — сын экс-футболиста , выступавшего за «Генк», ПСВ, «Андерлехт» и «Ноттингем Форест», а также за сборную Бельгии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на сайте ACFF.be
 Профиль футболиста  на сайте Belgofoot.com 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Генк»